Stadio GSP - stadio di calcio di Nicosia attivo fino al 1999.
Stadio GSP - stadio di calcio di Nicosia attivo dal 1999.